Desa Pingit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pingit (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,31), Jawa Tengah, 
 Desa Pingit (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 109,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar